Die Bezeichnung Schönborner Hof tragen zwei Gebäude in Deutschland:
Schönborner Hof in Mainz 
Schönborner Hof in Aschaffenburg